Livorno puede significar:

Provincia de Livorno es una provincia de la región de la Toscana, en Italia. 
Livorno es una ciudad situada en la Toscana, capital de la provincia del mismo nombre.
Livorno Ferraris, localidad y comuna italiana.
Livorno (Surinam), un ressort de Surinam en el distrito de Paramaribo.
AS Livorno Calcio